Blade est un film américain réalisé par Yann Demange et dont la sortie est prévue en 2024.
Il s'agit du 36e film de l'univers cinématographique Marvel et le 6e phase V. Il met en scène Blade, un chasseur de vampires. Le film est un reboot de la trilogie sortie entre 1998 et 2004.

Il fait suite au film Les Éternels.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : Blade
 Réalisation : Yann Demange
 Scénario : Michael Starrbury, d'après les personnages édités par Marvel Comics
 Décors : n/a
 Costumes : n/a
 Photographie : n/a

 Production : Kevin Feige,  Mahershala Ali 
 Producteurs délégués :  Bassam Tariq
 Société de production : Marvel Studios
 Société de distribution : Walt Disney Studios Motion Pictures
 Budget : n/a
 Pays de production : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : action, super-héros

 Dates de sortie : 
 France : 
 États-Unis :

Distribution 

 Mahershala Ali :  Eric Brooks/Blade
 Milan Ray : n/a
 Delroy Lindo : n/a
 Aaron Pierre : n/a

Production

Genèse et développement 
En juillet 2019, au San Diego Comic-Con, Marvel Studios annonce que Blade va connaitre un reboot pour être intégré à l'univers cinématographique Marvel. Il y sera interprété par Mahershala Ali et le film sera réalisé par Bassam Tariq. Le film est ensuite annoncé pour novembre 2023. Cependant, en octobre 2022, le réalisateur quitte le projet en raison d'une incompatibilité d'emploi du temps, mais il reste producteur délégué. Il est remplacé par Yann Demange en novembre 2022. Le scénario connait également une réécriture. 

La production est alors retardée, entrainant un décalage de la date de sortie, fixée en septembre 2024.

Distribution des rôles 
Mahershala Ali est annoncé pour incarner Blade dès le lancement du projet, succédant à Wesley Snipes. 

En novembre 2021, Delroy Lindo est annoncé dans un rôle inconnu, suivi de Aaron Pierre en février 2022, lui aussi dans un rôle non dévoilé.

En juin 2022, The direct annonce l'arrivée de la jeune actrice Milan Ray dans un rôle non dévoilé.

Tournage 
En février 2023, Kevin Feige déclare que le tournage débuterait "dans 10 semaines", soit durant le mois de mai 2023.

Notes et références

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2024
Film d'action américain
Film de science-fiction américain
Film de l'univers cinématographique Marvel